Sotomura ist der Familienname der folgenden Personen:
 Tetsuya Sotomura (* 1984), japanischer Trampolinturner
 Joanna Sotomura (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin